Castellana hace referencia a varios artículos:

Cultura
 Género femenino del natural o relacionado con la región histórica de Castilla: el Condado, Reino o Corona.
 Lengua castellana o idioma español.

Botánica y zoología
 Castellana negra, raza de gallinas autóctona de Castilla y León.
 Castellana,  nombre común de la planta Vitis vinifera.
 Castellana (Agkistrodon bilineatus howardgloydi),  nombre común de una serpiente americana, subespecie de la víbora Agkistrodon bilineatus (cantil) que se encuentra en Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

En España 
 A Castellana (Aranga), localidad de la parroquia de Villarraso, municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
 Castellana (Salamanca), barrio en el distrito de Salamanca (Madrid).
 Paseo de la Castellana, calle más ancha y una de las más largas de Madrid.
 Río Castellana, transcurre por la provincia de Gerona y desemboca en el lago de Bañolas. 
 Viaje de la Castellana, viaje de agua que abasteció Madrid hasta el siglo XIX.

En Italia 
 Castellana Grotte, ciudad en la provincia de Bari famosa por sus cuevas.
 Castellana Sicula, ciudad en la provincia de Palermo.
 Civita Castellana, ciudad en la provincia de Viterbo, 65 km al norte de Roma.